François Sasseville (né en 1977), joueur de hockey sur glace canadien ;
François Sasseville, acteur canadien.